Rugat est un toponyme valencien notamment porté par :
 Rugat, commune de la comarque de la Vall d'Albaida dans la province de Valence et la communauté valencienne, en Espagne ;
 Aielo de Rugat, commune de la comarque de la Vall d'Albaida dans la province de Valence et la communauté valencienne, en Espagne ;
 Castelló de Rugat, commune de la comarque de la Vall d'Albaida dans la province de Valence et la communauté valencienne, en Espagne.

Homonymie de toponyme
Toponymie espagnole